

Patronyme 

 Comunardo Niccolai, footballeur italien ;
 Andrea Niccolai, basketteur italien ;
 Giulia Niccolai (1934-2021), photographe, poète, romancière et traductrice italienne.